General-Wever-Kaserne stand für:

 heutige Havelland-Kaserne in Potsdam
 ehemalige General-Wever-Kaserne in Rheine
 ehemalige Bayern-Kaserne in München